Makole (gemeente), een gemeente in Slovenië
 Makole (plaats), een plaats in deze gemeente